Shark Bay kan syfta på:

Shark Bay Shire
Denham, Western Australia
Shark Bay
Shark Bay Marine Park